А́льфред Би́ккель (; 12 мая 1918, Эпштайн — 18 августа 1999) — швейцарский футболист и футбольный тренер. С 1935 по 1956 год он играл за первую команду «Грассхоппера» в течение 21 сезона. В этот период он выиграл семь чемпионских титулов с клубом, восемь Кубков Швейцарии (в 1956 году он не был игроком окончательного состава) и сделал пять «дублей»: в 1937, 1942, 1943, 1952 и 1956 годах. В сборной благодаря хорошей технике игры был выдающимся нападающим с 1936 по 1954 год, он принял участие в 71 игре и забил 15 голов. Он участвовал в чемпионате мира 1938 года во Франции и 1950 года в Бразилии, став наряду со шведом Эриком Нильссоном единственными игроками, выступавшими в Кубке мира до и после Второй мировой войны. Ассоциация швейцарских спортивных журналистов объявила его ведущим бомбардиром чемпионата с 202 голами, в 1953 году он стал первым футболистом, получившим звание «Заслуженный спортсмен страны».

Карьера

Клубная (1935—1956) 
 
В ноябре 1935 года (в 17 лет) он стал игроком «Грассхоппера». В то же время в клуб пришёл австрийский тренер Карл Раппан. Успешная совместная работа для «Хопперс» продолжалась до 1948 года. Во второй год игры, 1936/37, воспитанник знаменитого Раппана 18 июня 1936 сыграл свой первый международный матч в Осло против Норвегии, игра закончилась победой швейцарцев со счётом 2:1. Тогда в сборной было много молодых игроков, таких как вратарь Вилли Хубер; пара защитников Северино Минелли и Вальтер Вайлер; полузащитники Херманн Шпрингер, Сирио Вернати, Зигмунд Гуттормсен и нападающие Фриц Вагнер, Макс Абегглен, Ойген Рупф и Генрих Вита, которые играли свои первые годы в чемпионате. В 1938 году было фиаско в борьбе за чемпионство с «Лугано», но удалось выиграть в финале кубка со счётом 5:1 19 июня 1938 года в матче против «Серветта». Серия успехов Беккеля со своим клубом продолжалась в сотрудничестве с тренером Раппаном до 1946 года. Было выиграно четыре чемпионата: в 1939, 1942, 1943 и 1945 годах, а также столько же кубков в период с 1940 по 1943 год подряд и 22 апреля 1946 года со счетом 3:0 была одержана победа над «Лозанной», которая добавила в коллекцию клуба пятый кубок.
 
С тренером Вилли Тремлом и коллегами по нападению Робером Балламаном и Роже Фонлантеном к команде Биккеля вернулись успехи в чемпионате, в сезоне 1951/52 пришёл новый двойной успех. В 1954 году, когда чемпионат мира был проведён в Швейцарии (без Биккеля), ветеран сыграл 25 матчей лиги, забив 12 голов. В лиге разница в одно очко с «Ла-Шо-де-Фон» в сезоне 1953/54 принесла «Грассхопперу» второе место. Успех в лиге и кубке, вызовы в национальную сборную игроков «Хопперс» сподвигли их на кругосветное турне с 26 декабря 1954 по 17 февраля 1955 года с остановками в 21 стране.
 
Фреди Биккель преуспел в частности в тонкой обработке мяча, удивительной пластике тела. Ему удалось сохранить место в составе благодаря редкому постоянству производительности и лояльности клуба, это способствовало тому, что он в своём 21-м сезоне 1955/56 сыграл 13 матчей и забил два гола, кроме него, творцами успеха клуба были Карл Элсенер, Вернер Хасси, Бранислав Вукосавльевич и Робер Балламан.
 
Его брат Рейнхард играл на позиции левого вингера, а сын Томас в период с 1986 по 1995 год сыграл 52 матча в национальной сборной. В 1956 году он ушёл на пенсию после более чем 1000 матчей в своей игровой карьеры. Биккель имел непоколебимый авторитет в команде и оставался с «Грассхоппер», несмотря на многочисленные предложения из-за рубежа. Последние годы жизни Фреди Биккель провёл в Цюрихе.
 
Он неоднократно работал с «Хопперс» в качестве временного тренера.

Сборная (1936—1954) 
 
В 18 лет молодой нападающий дебютировал 18 июня 1936 года на правом фланге в составе сборной на международном матче против Норвегии в Осло (2:1). Свой первый гол он забил три дня спустя, 21 июня в Стокгольме, его команда проиграла со счётом 2:5 в товарищеском матче против сборной Швеции. В сборной было много молодых игроков, таких как Поль Эби, Нума Моунард, Макс Абегглен и Винченцо Чизери. Когда его клубный тренер Карл Раппан впервые стал у руля сборной 19 сентября 1937 года и дебютировал Женя Валашек в игре против Австрии в Вене, Биккель также играл в том матче, который завершился поражением со счётом 3:4. Во время матча 31 октября 1937 года в Женеве против Италии, который закончился ничьей 2:2, он был заменён на 28-й минуте из-за перелома ключицы, но вернулся снова в ряды сборной уже 6 февраля 1938 года на матч в Кёльне против Германии, который также закончился ничьей со счётом 1:1. Раппан полагаться на сыгранность и хорошие отношения с игроками «Грассхоппера», поэтому клуб был представлен семью игроками: Вилли Хубер, Северино Минелли, Аугуст Леманн, Херманн Шпрингер, Сирио Вернати, Фриц Вагнер и Фреди Биккель — в матче с подопечными Зеппа Хербергера.

Непосредственно перед началом чемпионата мира во Франции Биккель сыграл 21 мая в его родном городе Цюрихе против родины футбола, Англии. Раппан применил особую тактику. Тем не менее тактический вариант с оттянутым нападающим, которым был Биккель, принёс успех, Эдди Хэпгуд, Стэнли Мэтьюз и Клифф Бастин были нейтрализованы, а новая концепция сенсационно принесла два гола Жоржа Эби и Андре Абегглена и, соответственно, успех в виде счёта 2:1. В 20 лет Биккель сыграл на Кубке мира 1938. 9 июня был достигнут успех в переигровке с Германией со счётом 4:2, при том, что счёт был сравнян лишь на 63-й минуте (2:2). Сборная сыграла три матча на чемпионате мира (2 игры против Германии), и Венгрия, которой швейцарцы уступили со счётом 2:0, дошла до самого финала.

В 1939 году Биккель сыграл два матча с грандами (оба в Цюрихе): против Венгрии (2 апреля) и чемпиона мира, Италии (12 ноября). Другие известные игры с «Нати»: 1 февраля 1942 против Германии (2:1), 21 июля 1945 года против Англии (3:1, победа), 10 ноября 1946 года против Австрии (1:0, победа), 18 мая 1947 года снова против Англии (1:0, победа), 17 мая 1948 года против Шотландии (2:1). На чемпионате мира в Бразилии в 1950 году он сыграл в группе матчи против Югославии (0:3, поражение) и 25 июня в Сан-Паулу была добыта сенсационная ничья 2:2 с Бразилией (дубль Жака Фаттона), тренером Швейцарии был Франко Андреоли. После чемпионата мира в Бразилии Биккель также сыграл 22 ноября 1950 года в Штутгарте перед 115000 зрителями в первом матче сборной Германии после Второй мировой войны. Он был капитаном, немецкую же сборную на поле вывел Андреас Купфер.
 
30 мая в Цюрихе состоялся последний матч подготовки «Нати» к чемпионату мира 1954 года, Фреди Бикель сыграл свой семьдесят первый матч за сборную против Нидерландов (3:1, победа, хет-трик Роже Фонлантена) после 18 лет с национальной командой. Однако Швейцарский футбольный союз не включил 36-летнего ветерана в заявку на мундиаль.

Похоронен на Альтштеттенском кладбище в Цюрихе.

Достижения 
 Лучший бомбардир в истории «Грассхоппера»: 315+ голов

Статистика выступлений

Примечания

Литература 
 Beat Jung (Hrsg.): Die Nati. Die Geschichte der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft. Die Werkstatt, 2006, ISBN 3-89533-532-0.
 Swiss Football League (Philippe Guggisberg): 75 Jahre Swiss Football League. 2009, ISBN 978-3-9523556-0-2.
 International Federation of Football History & Statistics (IFFHS): Schweiz (1905—1940). Länderspiele.
 Henry Eggenberger: Grasshopper Club Zürich (Hg.). 100 Jahre Grasshopper Club Zürich, 1986
 Jordan/Lenz: Die 100 des Jahrhunderts. Fußballer. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek 1996, ISBN 3-499-16458-2, S. 28/29

Родившиеся в Гессене
Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Игроки ФК «Грассхоппер»
Футбольные тренеры Швейцарии
Тренеры ФК «Грассхоппер»
Похороненные в Цюрихе